Batavodurum ist

 ein alternativer Name für die römische Siedlung Lugdunum Batavorum
 der Name der ältesten zivilen Ansiedlung im Bereich der römischen Stadt Ulpia Noviomagus Batavorum